Marialva peut désigner :

Marialva, municipalité située dans l'État du Paraná ;

Marialva, freguesia de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda et la région Centre.

Homonymie de toponyme